Кратер Бела () — небольшая впадина в районе борозды Хэдли на видимой стороне Луны. Название дано по венгерскому мужскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 году.

Описание кратера 

Кратер Бела располагается на южном окончании борозды Хэдли. По соседству от кратера находятся другие подобные образования — Карлос на севере, Джомо на юге и Тайзо на западе.

Селенографические координаты центра кратера — , длина — , глубина — 0,69 км.

Кратер Бела имеет удлиненную форму с размерами приблизительно 10×2 км. Его природа не вполне ясна. Возможно, что кратер Бела вместе со своими соседями, перечисленными выше, являются лишь искривлёнными сегментами более крупной циркулярной структуры.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Бела на карте LM-41.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 Окрестности кратера на карте LM-41.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны